Syspanel é um sistema de gestão de conteúdo, orientado para elaboração de softwares online para gerenciamento de dados.  Autor: Marco Costa (Brasil). Registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - Brasil), sob o número RS 09152-5, em 02/02/2010.

Ligações externas 
https://www.syspanel.com.br

Sistemas de gestão de conteúdo